Governo Michel I – governo belga in carica dal 2014 al 2018
Governo Michel II – governo belga in carica dal 2018